Базиле́вич — українське прізвище.

Носії 
 Базилевич Анатолій Дмитрович ( 1926 — 2005) — український графік, народний художник України (1993).
 Базилевич Анатоль ( 1887—1940) — священик УГКЦ, капелан УГА.
 Базилевич Андрій Ярославович — український науковець, професор Львівського медичного університету та член Українського лікарського товариства у Львові
 Базилевич Василь Митрофанович ( 1893 — 1942) — український історик, літературознавець, музеєзнавець.
 Базилевич Василь Олександрович ( 1878-?) — учасник українського руху на Чернігівщині. У 1903 закінчив медичний факультет Київського університету зі спеціальності «гігієна, санітарія та дитячі хвороби». Станом на 1915 перебуває на посаді міського санітарного лікаря Чернігова. Штатний лікар новоствореної Чернігівської вчительської семінарії. У Глухівському повіті йому належало близько 20 десятин землі. Базилевич, хоча й належав до соціал-демократів, але погодився надавати медичну допомогу воякам українського полку імені гетьмана Петра Дорошенка, заснованого самостійниками у Чернігові навесні 1917 року.
 Базилевич Віктор Дмитрович ( 1949) — український науковець, доктор економічних наук (1999), професор (1995).
 Базилевич Віктор Іванович ( 1868 — ?) — український правник та економіст.
 Базилевич Вікторія Володимирівна  ( 1975) — кандидат архітектури, доцент.
 Базилевич Віра Петрівна ( 1909–1991) — українська диригентка, педагог.
 Базилевич Володимир Маркович — український науковець, кандидат економічних наук, доцент.
 Базилевич В'ячеслав Анатолійович ( 1990) — український футболіст, воротар.
 Базилевич Георгій Дмитрович ( 1889–1939) — військовий діяч, підполковник.
 Базилевич Григорій Іванович ( 1759–1802) — український військовий лікар, хірург.
 Базилевич Іван Вікторович ( 1899–1965) — лікар-терапевт, діяч українського національного руху.
 Базилевич Іван (чернече ім'я — Йов, 31.10.1723 — 02.05.1776) — настоятель Курського Знаменського Богородичного монастиря, ректор Переяславського і Харківського колегіумів, архімандрит, єпископ Переяславський і Бориспільський.
 Базилевич Іван — український політичний діяч, селянин, посол до Галицького сейму в 1867—1869 роках.
 Базилевич Інна Петрівна ( 1906–1990) — українська акторка, заслужена артистка УРСР (1951).
 Базилевич Іустин ( ? — 1709) — митрополит Бєлгородський та Обоянський, проповідник, начальник Лаврської друкарні.
 Базилевич Костянтин Васильович — російський радянський історик.
 Базилевич Лідія Євгенівна ( 1957) — український науковець, доктор фізико-математичних наук, доцент.
 Базилевич Марія Михайлівна ( 1891 — 1952) — українська піаністка, педагог.
 Базилевич Михайло Андрійович (1862–1940) — український фізик.
 Базилевич Наталія Ігорівна ( 1970) — графік.
 Базилевич Олег Петрович (1938—2018) — український футболіст, тренер.
 Базилевич Олександр Михайлович ( 15 березня 1891 — до 1932) — український військовик, підполковник Армії УНР.
 Базилевич Олександр Олексійович ( 1951—2013) — радянський та український художник.
 Базилевич Орест Зорянович ( 1952) — український науковець, кандидат технічних наук, доцент.
 Базилевич Петро Петрович ( 1894 — 1946) — український політичний діяч.
 Базилевич Роман Петрович ( 1937) — український науковець, кібернетик, доктор технічних наук (1983), професор (1987).
 Базилевич Федір ( 1897 — 1931) — український співак, актор, режисер.

Українські прізвища